Карива может означать:
 Карива — село в Японии, расположенное в центральной части префектуры Ниигата.
 Карива (уезд) — японский уезд в префектуре Ниигата.